Municipio de Blackberry puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Blackberry (condado de Kane, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Kane.
 Municipio de Blackberry (condado de Itasca, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Itasca.